Földrajz
 Tisza, folyó
 Tisza, település Hunyad megyében (Románia)
 Tisza-tó (régi nevén; Kiskörei víztározó)
egyéb
 Tisza, magyar családnév
 Tisza, cipő- és kelmemárka
 Tisza, televízióadó

Személyek
 Tisza család
 Tisza Kálmán (1830–1902) politikus, miniszterelnök, nagybirtokos, az MTA tagja
 Tisza István (1861–1918) politikus, miniszterelnök, az MTA tagja